AOB peut faire référence à :
 .

AoB peut faire référence à :
 Ace of Base, un groupe de musique pop suédois.